Kvalifikace mužské dvouhry ve Wimbledonu 2021 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 22. až 25. červnem 2021 na travnatých dvorcích areálu Bank of England Sports Ground londýnského předměstí Roehampton. Na rozdíl od hlavního turnaje se kvůli pandemii covidu-19 konala bez přítomnosti diváků. Plánovaný termín mezi 21.–24. červnem byl o den posunut pro silný déšť v první hrací den a zápasový skluz.

Tříkolové kvalifikace se zúčastnilo sto dvacet osm hráčů. Osmnáct z nich se probojovalo do wimbledonské dvouhry, z toho šestnáct řádně a Nizozemec Botic van de Zandschulp s Japoncem Jasutakou Učijamou jako tzv. šťastní poražení.

Nasazení hráček

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

kvalifikace mužské dvouhry